«Они» () — фильм, вышедший на экраны в 2006 году. Согласно титрам, фильм основан на реальной истории — в некоторых интервью со съёмочной группой упоминалась история убийства в Румынии (хотя в некоторых источниках говорится, что это было в Чехии) тремя парнями-подростками пары из Австрии.

Сюжет 
В начале фильма происходит ДТП, в которое попадают мать и дочь. Выйдя из машины что оценить ущерб и попытаться устранить поломку -  мать исчезает. Дочь оставаясь в машине громко кричит, зовя мать. Выйдя из машины она обходит ее и все также громко кричит: «мама». В ответ раздается странный и  пугающий ее звук, после она запирается в машине. Пытаясь вызвать полицию, она не замечает что в машине уже не одна, и в это время удавка стягивается на ее шее.

Люкá и Клементина — семейная пара французов, проживающих в Румынии, в загородном доме. По дороге домой мы видим как Клементина проезжает мимо машины попавшей в ДТП накануне ночью - события происходили недалеко от их дома.  Однажды ночью они просыпаются от странных звуков и предполагают, что некие люди забрались в их дом. Пара спускается вниз, на первый этаж, и затем выходит на улицу.  Люкá  пытается подойти к машине чтобы перегнать ее, так как она стоит не там где была вечером, одновременно громко крича : «Здесь есть кто-нибудь?!». Неожиданно свет фар ослепляет его, машина разворачивается и уезжает.  Сообщив в полицию об угоне, пара решает дождаться утра, как  вдруг  гаснет свет. Люкá спускается вниз, в подвал для устранения неполадки, однако звук на улице привлекает внимание пары – кто-то пытается проникнуть в дом, с разных сторон. Пара поднимается на второй этаж и запирается в спальне. Спустя время Люкá решается сделать вылазку, и разузнать что там внизу происходит. Клементина заперевшись остается в комнате прислушиваясь к звукам вокруг. Резкие крики Люкá, не оставляют сомнения - он подвергся нападению.  С трудом доковыляв до двери в спальню, раненый в ногу, Люкá, оглядываясь кричит, чтобы Клементина открыла дверь, замок в которой не вовремя заел. Попав наконец в спальню Люкá с трудом переводит дыхание и истекая кровью садиться  у стены. В дверь начинают ломаться, пытаясь выбить замок. Пара решает укрыться в ванной комнате забаррикадировавшись. Через отверстие в потолке ванной комнаты  Клементина  пробирается на чердак, а оттуда пытается  выбраться из дома, но подвергается нападению…

Чудом семейной паре удаётся убежать в лес, но люди, забравшиеся в их дом, всё же настигают Люкá и Клементину. Фильм заканчивается сообщением о том, что их тела были найдены через несколько дней. Убийцами же оказались дети от 10 до 15 лет. Самый младший из них сказал полиции, что Люкá и Клементина просто не хотели с ним играть…

В ролях

Производство 
Съёмки проходили в Бухаресте.

Несмотря на то что в начале фильма утверждается, что «фильм основан на реальных событиях», на самом деле это городская легенда, которую авторам рассказал таксист в Чехии — согласно легенде, некая супружеская пара туристов из Австрии была убита тремя местными подростками.

См. также 
Фильмы о необоснованной жестокости:
 Забавные игры (фильм, 1997)
 Забавные игры (фильм, 2007) — американский ремейк одноимённого фильма 1997 года
 Незнакомцы (фильм, 2008)
 Райское озеро

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Румынии
Фильмы Румынии 2006 года
Фильмы Франции 2006 года
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы Давида Моро